Майтраяния-упанишад (, ) или Майтри-упанишад (, ) — упанишада канона Муктика (#24), входит в состав Майтраяния-шакхи (Майтри-шакхи) Кришна Яджур-веды; по другим данным она принадлежит Сама-веде. Входит в группу Санньяса-упанишад или Саманья-упанишад — в зависимости от соотношения с той или иной ведой. По мнению Рис-Дэвидса, этот текст являет собой самое раннее употребление термина «Самадхи». Считается, что эта упанишада была уже после правления царя Ашоки — в тексте видны явные признаки буддийского влияния.

Дошедший до нас текст состоит семи глав-уроков (), два последних из которых известны как приложения (, ) — как считает Рис-Дэвидс, первоначально текст состоял из первых четырёх глав — три завершающие были добавлены позднее. Текст написан прозой со стихотворными вставками и представляет собою диалог между отрёкшимся от власти и ушедшим в отшельничество раджой Брихадратхой () и риши Шакаяной (), в которой риши обучает раджу философии Брахмана согласно учению риши Майтри.

Примечания

Литература 
 Cowell, E.B. (re-issue 1935). (tr.) The Maitri or  Upanishad, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal

Ссылки 
 Майтраяния-упанишада на санскрите в IAST-транслитерации.
 Майтраяния-упанишада на санскрите в деванагари.
 Майтраяния-упанишада. Перевод с санскрита на русский А. Я. Сыркина 
 Майтраяния-упанишада. Перевод первой и второй главы В. В. Шеворошкина.

Упанишады